Supreme Ruler Ultimate () — это стратегическая компьютерная игра, разработанная BattleGoat Studios и выпущенная 17 октября 2014 года. Это пятая игра в серии «Верховный правитель» и является продолжением Supreme Ruler 1936. По сути, это сборник, в котором рационализированы Supreme Ruler 2020, Supreme Ruler: Cold War и Supreme Ruler 1936 в одной игре, с тем же интерфейсом, что и в Supreme Ruler 1936, а также добавлены новые функции и внесены изменения в игровой процесс.

Игровой процесс 
Supreme Ruler Ultimate, работает как стратегия в реальном времени, но игрок может приостановить игру и выбрать скорость игры. Игрок пытается контролировать страну, которую он выбрал. Война является доминирующей темой в игре с её военным элементом, играемым в отрядах размером с батальон, созданных игроком во время игры. Существует также подробный экономический аспект, который фиксирует большое разнообразие статистических данных, в том числе данные о неполной и чрезмерной занятости и природных ресурсах. Страны ИИ работают по той же экономической системе, что и игрок, например, если никто не добывает достаточно нефти, все пострадают.

Игроки могут выбирать практически из любой существующей страны в качестве своего начального региона, а в некоторых «песочницах» и сценариях можно выбирать особые национальные регионы (например, штаты США или Европейские Этнические Регионы).

Стартовые эпохи игры:
 1936 — Путь к войне
 1940 — Европа в войне
 1941 — Мир в войне
 1949 — Холодная война
 2017/2018 — Трамп Восход
 2020 — Разделенные государства
 2020 — Сделай Америку великой
 2020 — Разрушенный мир
 2020 — Мир (Современный Мир)

Регионы контролируются через ряд Отделов:
 Государственный департамент (Дипломатия)
 Финансы (Казначейство / Расходы)
 Ресурсы (сырье и готовая продукция, производство и рынки)
 Исследование (Технология)
 Оборонное производство
 Развертывание обороны и приказы

Разработка 
В игре используется запатентованный игровой движок BattleGoat, который используется и обновлялся с момента выпуска оригинальной игры Supreme Ruler 2010 в 2005 году. Серия игр Supreme Ruler представляет собой современное обновление оригинальной игры Supreme Ruler, впервые выпущенной для микрокомпьютера TRS-80. в 1982 году. Разработчик игры Джордж Geczy создал оригинальную игру и был техническим руководителем и основным программистом в каждом из следующих версий игры.

Supreme Ruler Ultimate было опубликована для Windows и Mac OSX 17 октября 2014 года.

Дополнения

Критика 
Обзоре игры в журнале Armchair General Роберт Макки написал: «В целом, игра отлично справляется с задачей, для которой она предназначена — предоставить играбельную игру-стратегию в реальном времени, охватывающую около 150 лет современной жизни и будущую историю».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Official Supreme Ruler Wiki
 

Глобальные стратегии
Игры для Windows
Симуляторы правительства